Fachinal puede referirse a:
 En la Argentina, el bioma conocido como fachinal, caracterizado por la presencia de una estepa cerrada;
 En la Patagonia chilena, el bioma conocido por el mismo nombre, pero formado por bosques con suelo anegado;
 El municipio de Fachinal, en el sur de la provincia de Misiones, Argentina;
 Localidad de Fachinal,  comuna de Chile Chico, Región de Aysén, Chile.